Вальеладо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 795 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial de Vallelado
 Página web NO oficial de Vallelado

Муниципалитеты Сеговии